Первая лига 1954 () — 20-й сезон чемпионата Польши по футболу. Он начался 14 марта 1954 года и закончился 4 декабря 1954 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Польши 1954 на rsssf.com 

1954
Польша
1954 год в Польше